Le pouding chômeur est un dessert québécois.
Pudding chômeur est un film de Gilles Carle, datant de 1996.